Орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» () — государственная награда Республики Казахстан.

В наградной системе занимает третье положение.

Учреждён на основании Закона Республики Казахстан от 3 мая 2001 года за № 180-II в честь президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева награждаются граждане Республики Казахстан за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе Республики Казахстан.

Орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за особые заслуги перед Республикой Казахстан могут быть награждены главы зарубежных государств и правительств.

О награждении граждан, удостоенных знаков высшей степени отличия, орденом Отечества либо орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева производится запись в Книге Славы Республики Казахстан, учреждаемой Правительством Республики Казахстан.

Данный орден был подвергнут четырём изменениям дизайна — первоначально имея только знак на шейной ленте претерпел изменения до знака на плечевой ленте со звездой.

Описание 

Орден состоит из знака на плечевой ленте и звезды.

По своей форме знак ордена похож на Знак президента Казахстана: многолучевая звезда, пучки лучей которой формируют восьмигранник, покрытый эмалью синего цвета. Восемь самых длинных лучей покрыты эмалью белого цвета и украшены бриллиантами.

В центральном медальоне на синем фоне золотой монограмма: перевитые декоративным способом буквы «П» и «Н». Центральный медальон окружён золотым лавровым венком, который в свою очередь окружён кантом белого цвета по которому золотыми буквами надпись: «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев». Медальон окружён золотой лентой с натуральными рубинами.

Звезда ордена — многогранная золотая шестнадцатиконечная, где, чередуясь, восемь лучей звезды короче других. В центре медальон синей эмали с золотым профилем Нурсултана Назарбаева. Центральный медальон окружён кантом белого цвета по которому золотыми буквами надпись: «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев». Медальон окружён золотой лентой с натуральными рубинами.

Звезда и знак ордена выполнены из золота 750 пробы.

Для повседневного ношения имеется миниатюра ордена.

Изменения знака 
 Знак первого типа не был украшен фианитами. Центральный медальон: на золотом фоне контурный профиль с синей эмалью.
 Знак второго типа украшен искусственными драгоценными камнями. Центральный медальон: на красном фоне контурный профиль с красной эмалью.
 Знак третьего типа украшен искусственными драгоценными камнями. Центральный медальон: на синем фоне золотой профиль Нурсултана Назарбаева. Центральный медальон окружён кантом белого цвета по которому золотыми буквами надпись: «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті». Медальон окружён золотой лентой с красными фианитами.

Лента 
Муаровая лента ордена первых типов цвета Государственного флага Республики Казахстан с золотым национальным узором.

Чрезплечная лента четвёртого типа изготовлена из муаровой ткани синего цвета шириной 100 мм.

Галерея

Награждённые

Граждане Республики Казахстан 
 Абыкаев, Нуртай Абыкаевич — государственный и политический деятель
 Калмурзаев, Сарыбай Султанович —  государственный и политический деятель
 Кекилбаев, Абиш Кекилбаевич — депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2004)
 Токаев, Касым-Жомарт Кемелевич — министр иностранных дел Казахстана (2004)
 Тасмагамбетов, Имангали Нургалиевич — аким города Алма-Аты (2004)
 Джаксыбеков, Адильбек Рыскельдинович — руководитель Администрации президента Республики Казахстан (2005)
 Есенбаев, Мажит Тулеубекович — аким Акмолинской области (2005)
 Ни, Владимир Васильевич — генеральный директор ТОО «Корпорация «ХОЗУ», город Алма-Ата (2005)
 Храпунов, Виктор Вячеславович — аким Восточно-Казахстанской области (2005)
 Школьник, Владимир Сергеевич — министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2005)
 Мансуров, Таир Аймухаметович — аким Северо-Казахстанской области (2006)
 Сагдиев, Махтай Рамазанович — председатель центрального совета ОО «Организация ветеранов Республики Казахстан», город Астана (2006)
 Сайденов, Анвар Галимуллаевич — председатель Национального Банка Республики Казахстан (2006)
 Утемуратов, Булат Жамитович — управляющий делами президента Республики Казахстан (2007)
 Марченко, Григорий Александрович — председатель правления АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (2008)
 Касымбеков, Махмуд Базаркулович — начальник Канцелярии президента Республики Казахстан (2009)
 Павлов, Александр Сергеевич — член Совета национальных инвесторов при президенте Республики Казахстан (2009)
 Масимов, Карим Кажимканович —  премьер-министр Республики Казахстан (2010)
 Мусабаев, Талгат Амангельдиевич — председатель Национального космического агентства Республики Казахстан (2011)
 Саудабаев, Канат Бекмурзаевич — Государственный секретарь Республики Казахстан (2011)
 Ахметов, Даниал Кенжетаевич — член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по вопросам энергетической политики; политики естественных монополий; транспорта и перевозок (2012)
 Есимов, Ахметжан Смагулович — аким города Алма-Аты (2012)
 Измухамбетов, Бактыкожа Салахатдинович — аким Атырауской области (2013)
 Кушербаев, Крымбек Елеуович — аким Кызылординской области (2015)
 Нигматулин, Нурлан Зайруллаевич — руководитель Администрации президента Республики Казахстан (2015)
 Головкин, Геннадий Геннадьевич — боксёр (2018)
 Баталов, Амандык Габбасович — аким Алматинской области (2020)
 Ким, Владимир Сергеевич — президент ТОО «Kazakhmys Holding» (2020)
 Мамин, Аскар Узакпаевич — премьер-министр Республики Казахстан (2020)
 Сарсенов, Рашид Темирбулатович — президент ТОО «Финансово-промышленная корпорация «BSB»  (2020)
 Мамиев, Кайрат Абдразакович — председатель Конституционного совета (2021)
 Айдарбаев, Алик Серикович — председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» (2021)
 Баймаханов, Болатбек Бимендеевич — председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Сызганова» (2021)
 Белович, Александр Якубович — председатель совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» (2021)
 Александр (Могилёв) — митрополит Астанайский и Казахстанский (2021)

Главы иностранных государств 
 Владимир Путин — президент Российской Федерации (2019) 
 Александр Лукашенко — президент Республики Беларусь (2019) 
 Сооронбай Жээнбеков — президент Киргизской Республики (2019)

Источники 
 Какой он, орден «Первого Президента РК» в бриллиантах и рубинах 
 Награды мира 
 Republic of Kazakhstan: Order of the First President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarayev

Примечания

Ссылки 

 
Назарбаева
Объекты, названные в честь Нурсултана Назарбаева